

Geografia 
Australia
 Eastwood – sobborgo di Sydney
Regno Unito
 Eastwood – paese dell'Essex
 Eastwood – cittadina del Nottinghamshire
 Eastwood – distretto dello Strathclyde
 Eastwood – località del West Yorkshire
Stati Uniti d'America
 Eastwood – census-designated place della Parrocchia di Bossier, Louisiana

Persone 
 Alison Eastwood – attrice e regista statunitense
 Clint Eastwood – attore e regista statunitense
 Clint Eastwood – musicista giamaicano
 Dina Eastwood – giornalista e attrice statunitense
 Eva Eastwood – cantante svedese
 Francesca Eastwood – attrice e showgirl statunitense
 Freddy Eastwood – calciatore gallese
 Hector John Eastwood – calciatore inglese
 Kyle Eastwood – musicista, attore e compositore statunitense
Ian Eastwood – ballerino e coreografo statunitense
 Morgan Eastwood – attore statunitense
 Scott Eastwood – attore statunitense

Altro 
 Eastwood – album dei Cuban Boys del 2000
 Eastwood – gruppo musicale statunitense
 Eastwood Rugby Club''' – squadra di rugby a 15 australiana

Pagine correlate 
Clint Eastwood (disambigua)